Maurice Arbez (1944-2020), sauteur à ski français ;
 Max Arbez (1901-1992), agent d'assurance et résistant français ;
 Pierre Arbez (1913-1975), spéléologue français ;
 Pascal Arbez (1976-), artiste français de musique électronique ;
 Tess Arbez (1997-), skieuse alpine irlandaise ;
 Victor Arbez (1934-2016), biathlète et fondeur français.
Patronyme français